Domanín est un toponyme qui peut désigner :

Domanín, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Domanín, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie